Залазная — название ряда рек.

 Залазная (приток Печоры) — река в Республике Коми.
 Залазная (приток Подчерья) — река в Республике Коми.
 Залазная (приток Цебьюги) — река в Архангельской области и Республике Коми.